Die andere Frau ist der Titel mehrerer Filme: 
 Die andere Frau (1954), Regie: Angelo Bianco
 Die andere Frau (1980, Italien), Regie: Peter Del Monte
 Die andere Frau (1980, Jugoslawien), Regie: Miomir Stamenkovic
 Die andere Frau (2003), Regie: Margarethe von Trotta
 Neben der Spur – Die andere Frau,  deutscher Psychothriller von Josef Rusnak (2022)